Liga Leumit puede referirse a diversas competiciones deportivas que se disputan en Israel:

Liga Leumit de fútbol. Segunda competición profesional en importancia del fútbol israelí.
Liga Leumit de baloncesto. Segunda competición profesional en importancia del baloncesto israelí.